Зимо́вье — первоначально — место для зимовки людей или животных, птиц. Перемещение из мест с холодным климатом на период зимы в места с тёплым.

Топоним

Казахстан
 Зимовье — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Зимовье — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Зимовье — посёлок при одноимённой станции в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

Другие значения 
 Зимо́вье — название первоначальных поселений русских землепроходцев при освоении Восточной Сибири. Ставились обычно на слиянии рек, в то время единственных транспортных артериях. Со временем, в стратегических пунктах, становились крепостями — острогами.
 Зимовье — в Российской империи — название всех мелких населённых мест Туруханского края, кроме лежавших на берегу Енисея. Некоторые из этих населённых пунктов были населены только во время промысла.

См. также 
 Зимовье зверей (значения)

Примечания